Der CAF Confederation Cup (), von 1992 bis 2003 CAF Cup, ist der zweitwichtigste afrikanische Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften, der vom afrikanischen Fußballverband CAF organisiert wird. 2004 wurde der bis dahin ausgetragene CAF Cup, dem europäischen Beispiel folgend, mit dem 2003 letztmals ausgespielten African Cup Winners’ Cup zusammengelegt und als CAF Confederation Cup weitergeführt. Wettbewerbsponsor ist das Telekommunikationsunternehmen Orange mit Sitz in Paris. Der Sieger qualifiziert sich jeweils für den afrikanischen Supercup.

Die Endspiele und Sieger

Ranglisten

Weblinks 

 Details zum Wettbewerb auf rsssf.com (englisch)

Siehe auch 
 Liste der Fußball-Afrikapokalsieger

 
Erstveranstaltung 2004